La expresión Polop o POLOP puede corresponder a:

Polop de la Marina, (Alicante).
 Valle de Polop, en Alcoy (Alicante).
Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera (POLOP): una organización radical de izquierda de Brasil de la década de 1960.